

Astronomia
 6353 Semper – asteroide della fascia principale

Persone
 Adrian Šemper – calciatore croato
 Gottfried Semper – architetto tedesco